

Astronomia
 514 Armida – asteroide della fascia principale

Letteratura e teatro
 Armida –  personaggio del poema Gerusalemme liberata (1581) di Torquato Tasso che ha ispirato più di cento opere liriche e balletti tra il XVII e i primi anni del XX secolo, con titoli come Armida, Rinaldo, Armida e Rinaldo, Armida abbandonata e Armida al campo d'Egitto. Tra questi si ricordano le opere:
Armida di Claudio Monteverdi (1627); opera perduta, nota grazie a un carteggio
Armide di Jean-Baptiste Lully (1686)
Armida di Philippe Quinault (1686)
Armida di Tommaso Traetta (1761)
Armida di Giuseppe Scarlatti (1766)
Armida abbandonata di Niccolò Jommelli (1770)
Armida di Antonio Salieri (1771)
Armida di Antonio Sacchini (1772)
Armida di Johann Gottlieb Naumann (1773)
Armida di Christoph Willibald Gluck (1777)
Armida di Franz Joseph Haydn (1784)
Armida di Gioachino Rossini (1817)
Armida di Antonín Dvořák (1904)
Armida di Judith Weir (2005)

Onomastica
 Armida – nome proprio di persona femminile

Persone
 Armida – attrice, cantante e ballerina messicana (1911-1989)

Pagine correlate
Armide